Marktstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Haus Marktstraße 1 (Dirmstein)
 Marktstraße 1 in Koblenz, siehe Vier Türme (Koblenz) #Das Haus Marktstraße 1
 Marktstraße 1 (Quedlinburg)
 Marktstraße 1 (Wernigerode)

Siehe auch:
 Untere Marktstraße 1 (Bad Kissingen)